Horvátország
Ervenik Zlatarski falu Zlatar községben, Krapina-Zagorje megyében
Ervenik Zlatarski falu Zlatar Bistrica községben, Krapina-Zagorje megyében